Израелско лоби, или произраелско лоби, може да се отнася за понятията:
 еврейско лоби,
 израелско лоби в САЩ,
 израелско лоби във Великобритания.

Лобизъм
Външна политика на Израел